ADIC steht für:

 Abu Dhabi Investment Council, siehe Abu Dhabi Investment Authority
 Advanced Digital Information Corporation, siehe Quantum Corporation
 Agentur für Disruptive Innovationen in der Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien, staatliche deutsche Einrichtung für die Forschung und Entwicklung in der Cybersicherheit, getragen von den Bundesministerien für Verteidigung und Inneres

Abkürzung